Rajd Argentyny 2019 (39. XION Rally Argentina) – 39. Rajd Argentyny rozgrywany w Argentynie w dniach 25-28 kwietnia. Będzie to piąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd zostanie rozegrany na nawierzchni  szutrowej. W rajdzie zawodnicy wystartują między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC2 PRO.

Rajd wygrał Belg Thierry Neuville, dla którego był to jedenaste zwycięstwo w WRC, drugie miejsce zajęła druga ekipa fabryczna Hyundaia gdzie kierowcą jest Norweg Andreas Mikkelsen. Trzecie miejsce, dzięki wygranej na ostatnim OS-ie, zajął mistrz ubiegłego sezonu Francuz Sébastien Ogier. Pokonał on czwartego Brytyjczyka Krisa Meeke`a o niecałe dwie sekundy. Meeke`a zwycięzcy Rajdu Argentyny z 2015 roku, trzeciego miejsca pozbawiła przebita opona na 6 kilometrów przed metą. Rajdu nie ukończył jedyny Polak w nim startujący Kajetan Kajetanowicz, na czwartym odcinku specjalnym po jednym ze skoków uszkodził on zawieszenie, którego nie dała się już naprawić, do czwartego OS-u Kajetanowicz był liderem w swoim debiucie w Argentynie. Jednocześnie ta awaria wyeliminowała Kajetanowicza z kolejnego rajdu WRC, który się odbył a Ameryce Południowej - Rajdu Chile.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 27 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC2 PRO.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 5 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2019
Argentyna
2019 w Argentynie